Friederikenthal ist ein Ortsname:
 Friederikenthal (Blekendorf), Ortsteil der Gemeinde Blekendorf im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Friederikenthal, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Niwenskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland